Demente puede hacer referencia a:

 Una persona que posee demencia o demencia senil.
 Demente, serie de televisión mexicana. 
 Demente, telenovela chilena.
 Dementes, álbum de Reincidentes.
«Demente», canción de Chungha en colaboración con Guaynaa.
«Demente», canción de Denise Rosenthal en colaboración con Lola Índigo.